Gąski (powiat Koszaliński)
 Gąski (West-Pommeren)
 Gąski (powiat Grójecki)
Zie ook:
 Gąski-Wąsosze